Ask et Embla, dans la mythologie nordique, respectivement le premier homme et la première femme créés par les dieux.
 Embla Coronae, formation géologique en forme de couronne, située sur la planète Vénus.
 (4895) Embla, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Erebia embla, lépidoptère (papillon).
  (née en 1994), actrice suédoise.
  (née en 1995), joueuse de basketball islandaise.